Horvátország
Zverinac falu Sali községben, Zára megyében
Zverinac sziget az Adriai-tengerben, a Zárai-szigetvilágban